Živković oder Zivkovic ist der Familienname folgender Personen:

 Bojana Živković (* 1988), serbische Volleyballspielerin

 Bratislav Živković (* 1970), serbischer Fußballspieler
 Denis Zivkovic (* 1987), US-amerikanischer Tennisspieler
 Đuro Živković (* 1975), serbischer Komponist
 Dušan Živković (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Grgo Živković (* 1993), kroatischer Fußballspieler
 Ilija Živković (1954–2015), kroatischer Katholischer Theologe
 Jovan Živković (* 2006), österreichisch-serbischer Fußballspieler
 Katarina Živković (* 1989), serbische Pop-Folk-Sängerin
 Marina Živković (* 2001), serbische Leichtathletin
 Nebojša Jovan Živković (* 1962), deutscher Perkussionist und Komponist
 Petar Živković (1879–1947), jugoslawischer Politiker
 Predrag Živković Tozovac (1936–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Musiker
 Radule Živković (* 1990), montenegrinischer Fußballspieler
 Richairo Živković (* 1996), niederländischer Fußballspieler
 Tihomir Živković (* 1985), kroatischer Fußballspieler
 Vladan Živković (1941–2022) serbischer Schauspieler
 Živko Živković (* 1989), serbischer Fußballtorhüter

 Zvonko Živković (* 1959), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer